Бегес (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Льобрегат. Занимает площадь 50 км². Население — 6348 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Web Oficial del Ayuntamiento
 Patrimonio histórico-artístico de Begues

Муниципалитеты Барселоны